Крабоид-подкаменщик Гребницкого, или подкаменщик Гребницкого () — вид ракообразных из семейства Hapalogastridae инфраотряда неполнохвостых (Anomura). Обладает внешним сходством с крабами (Brachyura), но легко отличимы по редуцированной пятой паре ходильных ног. Карапакс и ноги покрыты волосовидными выростами. На каждом боку карапкса по 5 шипов. На правой клешне 3 продольных ряда шипов. Длина карапакса до 1,9 см, ширина до 1,8 см. Населяет восточную часть Тихого океана и Арктики у берегов Аляски и Канады, а также Дальнего Востока России на глубине до 120. Встречается от субтропических до полярных вод. Донное животное. Безвреден для человека, не имеет промыслового значения. Охранный статус не определён.

Примечания 

Hapalogastridae
Ракообразные Тихого океана
Фауна Дальнего Востока
Животные, описанные в 1892 году
Гребницкий